Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных футбольным клубом «Спартак» Москва с 1922 года (когда клуб, в то время известный под названием «МКС» (Московский кружок спорта), впервые принял участие в чемпионате Москвы) по настоящее время. В нём представлены сведения обо всех достижениях клуба в крупных турнирах, а также о лучших бомбардирах команды в чемпионатах страны. Бомбардиры, отмеченные жирным шрифтом, также были лучшими бомбардирами чемпионата СССР / России в указанном сезоне.
«Спартак» Москва выиграл чемпионат страны 22 раза (СССР — 12, России — 10), Кубок страны — 14 раз (СССР — 10, России — 4), Кубок Федерации футбола СССР — 1 раз, Кубок чемпионов стран Содружества — 6 раз.

Расшифровка сокращений 

 М — Матчи
 В — Выиграно
 Н — Ничьи
 П — Проиграно
 О — Очки
 A — первый по силе чемпионат
 B — второй по силе чемпионат
 Зон. турн. — Зональный турнир
 1Q — Первый квалификационный рауанд
 2Q — Второй квалификационный рауанд
 3Q — Третий квалификационный рауанд
 1R — 1 раунд
 2R — 2 раунд
 3R — 3 раунд
 Плей-офф — Раунд плей-офф
 Группа — Групповой этап
 Группа1 — Первый групповой этап
 Группа2 — Второй групповой этап
 1/16 — 1/16 финала
 1/8 — 1/8 финала
 1/4 — Четвертьфинал
 1/2 — полуфинал
 Ф — Финалист
 П — Победитель

Легенда

Описание сезонов

СССР (1922—1935)

СССР (1936—1991) 

 Примечания
 1.  На втором этапе.
 2.  Суммарные показатели.
 3.  Игры на предварительном этапе в группе В.
 4.  Игры на финальном этапе.
 5.  Игры в зачёт (турнирную таблицу) финального этапа. Учитывались матчи с командами группы В.
 6.  Суммарное количество проведённых игр.

Россия (1992 — н. в.) 

 Примечания
 1.  Игры на предварительном этапе в группе В.
 2.  Игры на финальном этапе.
 3.  Игры в зачёт (турнирную таблицу) финального этапа. Учитывались матчи с командами группы В.
 4.  Суммарное количество проведённых игр.
 5.  На втором этапе.
 6.  Суммарные показатели.

Примечания

Ссылки 
 RSSSF.org

 
Спартак Москва